Alberani ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Alberani (* 1947), italienischer Wasserballspieler
 Amerigo Alberani (1942–2015), italienischer Schauspieler und Regisseur